Savioja (Rõuge), een dorp in de Estlandse gemeente Rõuge
 Savioja (Võru), een dorp in de Estlandse gemeente Võru vald